Slova oset a Oset mají tyto významy:

 oset – pcháč rolní
 Oset, Osetinec – příslušník národa Osetů

Externí odkazy